Radó keresztnév
 Radó, családnév

 Radó-sziget